Алекса́ндр Никола́евич Анти́пов:
 Антипов, Александр Николаевич (1949—2009) — российский географ, член-корреспондент Российской академии наук.
 Антипов, Александр Николаевич (род. 1949) — украинский политик, губернатор Луганской области.